Евге́ний Миха́йлович Поме́щиков (1908—1979) — советский сценарист и педагог. Лауреат Сталинской премии первой степени (1948).

Биография 
Е. М. Помещиков а (по другим данным — 1907 года) в Юзовке (ныне Донецк на Украине). В 1929 году окончил литературный факультет института народного образования в Одессе, в 1936 году — сценарный факультет ВГИКа. В 1934—1937 — редактор Одесской и Киевской киностудий. С начала войны до 1943 — штатный сценарист студии «Союздетфильм». В 1943—1945 — заместитель начальника главка по производству художественных фильмов в Комитете по делам кинематографии. 

В 1948—1952 — вёл педагогическую работу на сценарном факультете ВГИКа.

В 1960—1965  годах был в составе приемной комиссии и преподавал драматургию на Высших курсах сценаристов и режиссёров.

Свои сценарии писал на современную тему, чаще всего это комедии.

Е. М. Помещиков умер 22 ноября 1979 года. Похоронен на Хованском кладбище.

Фильмография 
с Н. В. Рожковым

  — Богатая невеста
  — Трактористы
  — Семья Януш (с К. Василенко)
  — Боевой киносборник № 4 (киноновелла «Патриотка»)
  — Сын Таджикистана (cовм. с Н. Рожковым и М.Рахими)
 1942 — Боевой киносборник «Юные партизаны» (киноновелла «Левко»)
 1942 — Боевой киносборник «Лесные братья» (киноновелла «Смерть бати»)
  — Новые похождения Швейка
 1943 — Мы с Урала
  — Центр нападения (с Б. С. Ласкиным)
  — Сказание о земле Сибирской
 1947 — Новый дом
  — Далёкая невеста (с В. Б. Шкловским)
  — Девушка Араратской долины (с М. Х. Чаманяном)
  — Щедрое лето (с Н. Далёким);
  — Огни Баку (с Г. Я. Колтуновым и И. Е. Хейфицем)
  — Укротительница тигров (с К. Б. Минцем)
 1954 — Весёлые звёзды (с В. Я. Типотом)
  — Посеяли девушки лён
 1955 — Звёзды на крыльях (с В. Безаевым)
  — Медовый месяц (с К. Б. Минцем)
 1956 — Песня табунщика (с Д. Батожабаем и К. Б. Минцем)
  — Матрос с «Кометы» (с Г. В. Романовыми и П. Градовым)
  — Черноморочка
  — Небо зовёт (с М. Ф. Карюковым и А. Н. Сазоновым)
  — Спасите наши души
  — Знамя кузнеца
  — Тишины не будет (с Б. А. Кимягаровым)
  — Строгая игра
  — Пограничная тишина
  — Нет и да

Награды и премии 
 Орден Трудового Красного Знамени (1938)
 Орден «Знак Почёта» (1950)
 Сталинская премия первой степени (1948) — за сценарий фильма «Сказание о земле Сибирской» (1947)

Примечания

Источники 
 Кинословарь в 2-х томах., М., «Советская энциклопедия», 1966—1970
 «Кино». Энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1987

Ссылки 
 

Выпускники ВГИКа
Преподаватели ВГИК
Социалистический реализм
Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Таджикфильм
Родившиеся в Бахмутском уезде
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Похороненные на Хованском кладбище